Това е списъкът с епизоди на сериала „Агнешко“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1: 2009-2010

Сезон 2: 2010-2011

Сезон 3: 2012

Сезон 4: 2013

Сезон 5: 2014

Сезон 6: 2015 

Агнешко